Pellow ist der Familienname folgender Personen:

 Marti Pellow (* 1965), schottischer Musiker
 Nicola Pellow, (20. Jh.), vermutl. britische Internetpionierin
 Thomas Pellow (1704–??), englischer Sklave

Siehe auch:
 Bellow